ТФЭ — многозначная аббревиатура:
 ТФЭ — твёрдофазная экстракция
 ТФЭ — твёрдофазная экструзия
 ТФЭ — твёрдофазная эпитаксия
 ТФЭ — трифторэтанол
 ТФЭ — тетрафторэтилен

См. также 
  — аббревиатура латиницей